Анто́нио Алои́сиус (То́ни) Ро́ча (; , Спринг, Техас, США) — белизский и американский футболист, центральный полузащитник клуба «Ориндж Каунти» и сборной Белиза.

Карьера

Молодёжная и любительская карьера 
В 2011—2014 годах Роча обучался в Университете Талсы по специальности «Физкультура и спорт», совмещая обучение с игрой за университетскую футбольную команду в Национальной ассоциации студенческого спорта.

В 2012 и 2013 годах также выступал за клуб «Остин Ацтекс» в лиге , в 2014 году — за клуб «Талса Атлетикс» в лиге .

Клубная карьера 
На Супердрафта MLS 2015 Роча был выбран в четвёртом раунде под общим 73-м номером клубом «Спортинг Канзас-Сити». Однако, «Спортинг КС» не стал его подписывать, исключив из предсезонного лагеря.

9 марта 2015 года Роча вернулся в клуб «Остин Ацтекс», который перешёл в лигу USL и получил профессиональный статус. 28 марта 2015 года участвовал в дебютном матче «Ацтекс» на профессиональном уровне, соперниками в котором был «Колорадо-Спрингс Суитчбакс». Свой первый гол за «Ацтекс» забил 20 сентября 2015 года в матче против «Уайткэпс 2». 2 октября 2015 года клуб «Остин Ацтекс» объявил, что не будет выступать в сезоне USL 2016 из-за отсутствия стадиона, соответствующего стандартам лиги, и непредвиденных задержек в возведении собственного футбольного стадиона.

15 октября 2015 года Роча был представлен в качестве одного из трёх первых игроков новообразованного клуба USL «Орландо Сити Б», фарм-клуба клуба MLS «Орландо Сити». 26 марта 2016 года сыграл в дебютном матче ОСБ, в котором фарм-клубу противостоял «Уилмингтон Хаммедхэдс». В матче против «Уилмингтон Хаммедхэдс» 24 июля 2016 года забил свой первый гол за ОСБ. 15 июня 2016 года Роча был взят «Орландо Сити» в краткосрочную аренду на матч Открытого кубка США против клуба Североамериканской футбольной лиги «Джэксонвилл Армада», в котором вышел на замену после перерыва между таймами. 3 августа 2016 года «Орландо Сити» выменял права на Рочу в MLS у «Спортинга Канзас-Сити» на пик четвёртого раунда Супердрафта MLS 2018. В MLS он дебютировал 14 августа 2016 года в матче против «Чикаго Файр». 6 апреля 2018 года Роча отправился в аренду в клуб USL «Сент-Луис». Дебютировал за «Сент-Луис» 7 апреля 2018 года в матче против «Фресно». По окончании сезона 2018 «Орландо Сити» не продлил контракт с Рочей.

12 декабря 2018 года Рочу приобрёл клуб «Нью-Йорк Сити», за права на него отдав «Орландо Сити» пик четвёртого раунда Супердрафта MLS 2019. За ньюйоркцев он дебютировал 2 марта 2019 года в матче первого тура сезона против своего бывшего клуба «Орландо Сити». 25 ноября 2019 года Роча подписал новый контракт с «Нью-Йорк Сити». 24 октября 2020 года в матче против «Монреаль Импакт» забил свой первый гол в MLS. По окончании сезона 2021, в котором клуб выиграл Кубок MLS, «Нью-Йорк Сити» не стал продлевать контракт с Рочей.

18 февраля 2022 года Роча подписал контракт с клубом Чемпионшипа ЮСЛ «Ориндж Каунти». Дебютировал за «Ориндж Каунти» 12 марта в матче стартового тура сезона 2022 против «Колорадо-Спрингс Суитчбакс».

Международная карьера 
За сборную Белиза Роча дебютировал 8 сентября 2019 года в матче Лиги наций КОНКАКАФ 2019/20 против сборной Гренады.

Достижения 
 
  «Нью-Йорк Сити»
 Чемпион MLS (обладатель Кубка MLS): 2021

Статистика

Клубная статистика

Международная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Выпускники Университета Талсы
Футболисты США
Футболисты Белиза
Игроки сборной Белиза по футболу
Игроки ФК «Остин Ацтекс» (2011—2017)
Игроки ФК «Орландо Сити Б»
Игроки ФК «Орландо Сити»
Игроки ФК «Сент-Луис»
Игроки ФК «Нью-Йорк Сити»
Игроки ФК «Ориндж Каунти»